Чемпионат мира по дзюдо 1997 года прошёл в Париже (Франция) с 9 по 12 октября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

Октябрь 1997 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по дзюдо во Франции
Чемпионаты мира во Франции